Inconceivable ist der Titel folgender Werke:

 Inconceivable, Originaltitel von Schwanger macht glücklich, Filmkomödie von Bob Weis (1998)
 Inconceivable (2008), Filmkomödie von Mary McGuckian
 Inconceivable (2016), Thriller von Tom Shell
 Inconceivable, Originaltitel von Tödliches Verlangen (2017), Thriller von Jonathan Baker